Un ergot est un éperon sur les pattes que portent certains oiseaux, notamment les gallinacés.
 Un ergot est, chez les mammifères, un doigt non développé, situé en arrière et qui ne repose pas sur le sol.
 Par analogie :
 ergot du seigle un champignon parasite ;
 toute petite saillie à la surface d'un objet manufacturé qui sert d'arrêt ou de butée. Voir aussi curseur et nervure.
 petit trait rattaché au fut de certaines lettres dans certaines polices de caractères

Voir aussi

 Kramers Ergot, une série d'albums de bande dessinée collectifs publiés aux États-Unis d'Amérique sous la direction de Sammy Harkham depuis 2000.
 L'Ergot, un journal niçois publié de 1944 à 1946.

Homophones 
 Ergo est une racine grecque qui signifie « travail ».
 Ergo est une conjonction latine qui signifie « donc », elle apparaît :
 dans l'expression de  Descartes : Cogito ergo sum, qui signifie « je pense donc je suis » ;
 dans les sophismes « cum hoc ergo propter hoc » et « post hoc ergo propter hoc » ;
 dans l'hymne catholique « Tantum Ergo ».
 Argot est un paronyme.